Edir Macedo Bezerra – religioso brasiliano
José Paulo Bezerra Maciel Júnior – calciatore brasiliano
Patrick Bezerra do Nascimento – calciatore brasiliano
Wendel Bezerra – attore e doppiatore brasiliano